Явление возникло как реакция на доминирующее положение минимализма и концептуального искусства на протяжении 1970-х. В живописи эта реакция приняла форму неоэкспрессионизма, в скульптуре ознаменовалось возвращением к использованию широкого спектра техник и материалов, включая традиционные. Новая британская скульптура (New British Sculpture) — группа скульпторов, которая участвовала в серии выставок в начале 1980-х, самой значительной из них была «Предметы и скульптура». Все участники «новой британской скульптуры» создавали в основном абстрактные произведения, используя промышленные материалы и утиль и поддерживались одним дилером — Галереей Лиссон в Лондоне. Новаторская выставка «Предметы и скульптура» состоялась в 1981, она была проведена одновременно в Институте современного искусства в Лондоне и галерее Арнольфини в Бристоле. На этой выставке использование «урбанистических материалов» было возведено в норму.

Скульпторы 
 Элисон Вайлдинг (Alison Wilding)
 Ричард Вентворс
 Билл Вудроу
 Ричард Дикон
 Грэнвилл Дэви
 Аниш Капур
 Стефен Кокс (Stephen Cox)
 Тони Крэгг
 Дэвид Мач
 Джулиан Оупи
 Барри Флэнаган
 Ширазе Хошиари (Shirazeh Houshiary)
 Энтони Гормли

Источники 
 Путеводитель по искусству. Под редакцией Яна Чилверса. Перевод с английского, издательство «Радуга», 2004
 Глоссарий Tate

Течения и направления в современном искусстве
Скульптура